«В тупике́»:
 «В тупике» — режиссёр Джефф Мёрфи, США
 «В тупике» — режиссёр Вонди Кёртис-Холл, США